Raphael Georg Kiesewetter (1773-1850), musicologue et historien de la musique
 Georg Kiesewetter (1808-1857), architecte allemand sujet de l'Empire russe 
 Alexandre Kiesewetter (1866-1933), historien et homme politique russe d'origine allemande 
 Hubert Kiesewetter (1939-/), philosophe et historien allemand
 Knut Kiesewetter (1941-2016), musicien de jazz allemand
 Peter Kiesewetter (1945-2012), compositeur allemand
 André Kiesewetter (1969-/), sauteur à ski allemand